Константи́н Миха́йлович Марке́лов (1868—1944) — русский правовед, действительный статский советник, прокурор, публицист, эмигрант первой волны, мемуарист.

Биография 
Родился 1 февраля 1868 года в Москве. Отец — Михаил Дмитриевич Маркелов (1814—1884), чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, мать — Екатерина Валериановна Майкова (1836 или 1838—1902), двоюродная сестра поэта Аполлона Николаевича Майкова.

Константин Михайлович, как и два его брата — старший Дмитрий (1864—1924) и младший Николай (1872—1852), — окончил Императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге (1890, с присвоением чина X класса). Работал прокурором в трибунале. Член Московской судебной палаты.

После революции — в эмиграции: сперва в Эстонии (в Ревеле), затем во Франции (в Париже). В 1926 году опубликовал в Париже беллетризованные мемуары «На берегу Москва-реки», посвящённые летней жизни в родительском имении Красный Стан в 1870—80-е гг. Автор ряда публикаций в газете «Возрождение» и других изданиях.

Был женат на вдове подполковника Евгении Александровне Ярошевич (в девичестве Чумиковой; род. 27 июня 1873 года). Детей не имел.

Последние годы провел в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа. Скончался 16 декабря 1944 года, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Сочинения 
 Константин Маркелов. На берегу Москва-реки. — Paris: Imprimerie d'art Voltaire, [1926]. — 144 с.
 Переиздано в сб.: Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Том 2. Сост., вступ. ст. и комм. М. Д. Филина. — М.: Русский мир, 2003. С. 34—190.
 Константин Маркелов. Страничка воспоминаний: Иван Александрович Гончаров // Мастер русского романа: И. А. Гончаров в литературной критике русского зарубежья: Сб. документов и материалов / Федеральная архивная служба, Российский государственный архив литературы и искусства; вступ. ст. В. А. Недзвецкого. — М.: Центр книги Рудомино, 2012. С. 232—237.
К. Маркелов, В. Чумиков. Уженье рыбы. — Ревель—Берлин: Русская книга, б. г. — 70 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 1914. Буква «М». С. 177
 

Выпускники Императорского училища правоведения
Прокуроры Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Пансионеры Русского старческого дома
Константин Михайлович
Действительные статские советники